Кубок конфедераций 2003 стал четвёртым Кубком конфедераций, проводимым под эгидой ФИФА. Кубок проходил с 18 по 29 июня 2003 года во Франции.Сборная Франции стала первой сборной, которая выиграла Кубок конфедераций дважды, им удалось отстоять титул, выигранный в 2001 году. Турнир был омрачён трагедией, произошедшей во время полуфинального матча сборных Камеруна и Колумбии — от сердечного приступа умер камерунский игрок Марк-Вивьен Фоэ.

Участники

Выбор места проведения 
Пять заявок были поданы до 1 мая 2002 года. Португалия и США подали отдельные заявки, а ЮАР/Египет и Франция/Швейцария — совместные. Однако сделка с Швейцарией так и не была реализована.

Франция была выбрана в качестве места проведения 24 сентября 2002 года на заседании Исполкома ФИФА.

Составы команд

Стадионы

Судьи

Групповые матчи

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Награды

Бомбардиры 
4 гола
  Тьерри Анри (1)
3 гола
  Джованни Эрнандес
  Робер Пирес (1)
  Сюнсукэ Накамура
  Шанлы Тунджай
  Окан Йылмаз (1)
2 гола
  Адриано
  Гёкдениз Карадениз

Примечания

Ссылки 

 Кубок конфедераций 2003 на сайте ФИФА 

2003
2003 год в футболе
Международные соревнования по футболу во Франции
Июнь 2003 года
Спорт во Франции в 2003 году